En tant que nom commun, le fumet est une exhalaison de certains vins et de certains mets agréables à l’odorat (voir arôme). En cuisine, c'est aussi sous le nom de fumet qu'on désigne un fond à base de poissons.

Par ailleurs, 
 Dynam-Victor Fumet (1867-1949), compositeur et organiste français ;
Gabriel Fumet (1937), flûtiste français, fils de Raphaël Fumet ;
Jenny Fumet (1817-1914), fouriériste ;
 Odette Fumet (1911-1995), illustratrice canadienne ;
 Stanislas Fumet (1896-1983),  homme de lettres français, fils de Dynam-Victor ;
 Raphaël Fumet (1898-1979), compositeur et organiste français, fils de Dynam-Victor.